Danny Williams – piosenkarz południowoafrykański
 Danny Williams – polityk kanadyjski
 Danny Williams – bokser brytyjski
 Danny Williams – piłkarz amerykański

Zobacz też 
 Daniel Charles Williams – gubernator generalny Grenady
 Daniel Hale Williams – chirurg amerykański